Puig de Fàtima, muntanya de Mallorca al municipi de Valldemossa 
 Fàtima (Portugal), freguesia de Portugal on hi ha el Santuari
 Santuari de Fàtima, important santuari marià
 Mà de Fàtima, símbol que consisteix en una mà amb un ull enmig
 Biografies:
 Fàtima az-Zahrà (605 –632), filla menor de Mahoma
 Fàtima al-Fihriyya, rica hereva de Kairuan que va dedicar tota la seva vida a la construcció i sosteniment de la universitat 
 Fàtima Agut i Clausell (Almassora, 1951), investigadora i professora valenciana, especialitzada en teatre.
 Fàtima Bosch i Tubert (Figueres, 1957), doctora en farmàcia catalana 
 Fàtima Mernissi, (Fes, 1940), escriptora, feminista i sociòloga marroquina.
 Fatima Moreira de Melo (Rotterdam, 1978), jugadora d'hoquei sobre herba, model i cantant neerlandesa 
 Fátima Rodríguez (Pontedeume, 1961), escriptora i traductora gallega
 Fàtima Sultan mare de Sayyid Burhan Khan darrer kan de Kasimov